Polypodium (lateinisch ursprünglich für die Art Gewöhnlicher Tüpfelfarn) ist der Name

 der Gattung der Tüpfelfarne
 einer monotypischen, parasitischen Gattung der Nesseltiere, siehe Polypodium hydriforme